Ни́жняя — топоним в России.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Нижняя — деревня в Верхнетоемском районе.
 Нижняя — деревня в Красноборском районе.
 Нижняя — деревня в Плесецком районе.
 Нижняя — деревня в Холмогорском районе.

Вологодская область 
 Нижняя — деревня в Вожегодском районе.

Кировская область 
 Нижняя — деревня в Пижанском районе.

Ленинградская область 
 Нижняя — деревня в Гатчинском районе.

Марий Эл 
 Нижняя — деревня в Моркинском районе.

Пермский край 
 Нижняя — деревня в Александровском муниципальном округе.

Свердловская область 
 Нижняя — деревня в Ирбитском муниципальном образовании.

Ставропольский край 
 Нижняя — одно из прежних названий хутора Нижнеколонского в Андроповском районе.

Татарстан 
 Нижняя — населённый пункт в Заинском районе.

Челябинская область 
 Нижняя — посёлок при станции в Кунашакском районе.

Станция 
 Нижняя — станция Южно-Уральской железной дороги в Кунашакском районе Челябинской области.

Реки 
 Нижняя — река в Томской области, приток Киевского Ёгана.
 Нижняя — река в Красноярском крае, приток Мендели.
 Нижняя — река в Ленинградской области, приток Рощинки.

См. также 
 Нижняя улица
 Нижнее
 Нижний (значения)